Malaysische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Malaysische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Malaysische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Malaysische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Malaysische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Malaysische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)